Серге́й Алекса́ндрович Миха́йлов (3 апреля 1998 года, Камышин, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «Ротор».

Карьера 
Воспитанник волгоградского футбола. Выступал за молодёжные команды «Ротора» и «Афипса». В сезоне 2018/19 был заявлен за основу волгоградцев, однако в ФНЛ не провёл ни одного матча и играл за «Ротор-2» в ПФЛ. Летом 2019 года ему был предложен долгосрочный контракт с командой, но футболист вместе со своим партнёром Кириллом Лаврищевым решил покинуть «Ротор». Вскоре они пополнили состав армянского клуба премьер-лиги «Ной». Дебютировал 3 августа в гостевом матче против «Гандзасара» (1:1).

Летом 2020 года стал игроком клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловской, в составе которого дебютировал 19 августа, выйдя на замену во втором тайме в кубковой встрече сезона 2020/21. Летом 2022 года покинул команду.

Достижения 
 Обладатель Кубка Армении: 2019/20.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ротора»

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Кубань Холдинг»
Игроки ФК «Ротор»